I Gusti Ngurah Rai (1917-1946)
Luchthaven Ngurah Rai op Bali